USS Gunston Hall, ha sido el nombre utilizado por dos buques de la Armada de los Estados Unidos nombrados en honor a Gunston Hall. 

, dock landing ship de la clase Ashland, botado en 1943, y almacenado en 1970. Fue vendido a Argentina, que lo renombró ARA Candido de Lasala (Q-43), fue dado de baja en 1981, y posteriormente, desguazado. 
, dock landing ship de la clase Whidbey Island botado en 1987, actualmente en servicio. 

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos